Цей список країн за обсягами імпорту побудований згідно з даними «Світової книги фактів» від ЦРУ, якщо є наявні свіжіші дані від Світової організації торгівлі, то використовуються вони.

Зауважте, в список включені деякі не суверенні суб'єкти міжнародного права, але оцінюються тільки суверенні території.

Джерела 
 СОТ процитовано 26 березня 2010 Міжнародна торгова статистика
 The World Factbook процитовано 19 вересня 2008 Імпорт.

Примітки 

Міжнародна економіка
імпорт